Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Assente
 Mark Philippoussis (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (finale)
 Michael Chang (secondo turno)
 Byron Black (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Sjeng Schalken (semifinali)

 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Sjeng Schalken (Campione)
 Jonas Björkman (terzo turno)
 David Prinosil (secondo turno)
 Harel Levy (terzo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000